Mărgineanu:
 Mărgineanu, Buzău, o localitate în județul Buzău, Muntenia, România
 Nume de familie
 Nicolae Mărgineanu (1905, Balázsfalva (Blaj) ?  1980), un psiholog român
 Katharina Zerbes-Mărgineanu (* 1932, București), cântăreață de operă și scriitoare de limba germană originară din România
 Nicolae Mărgineanu (* 1938, Cluj), un operator, scenarist, producător și regizor de film român
 Petru Mărgineanu (* 1971), un compozitor de muzică de teatru și de film român; Fiu al regizorilor și Florica Fulgeanu
 Mihai Mărgineanu (* 1969, București), un cântăreț și compozitor român de muzică folk
 Ana Mărgineanu
 Ștefan Gheorghe Mărgineanu, un senator român (ales în județul Bihor)
 Ion Mărgineanu, scriitor român
Clara Mărgineanu, jurnalistă, realizatoare de emisiuni culturale și scriitoare română

Mărginean 
 Viorel Mărginean (* 1933, Cenade, Alba), un pictor român
 Nicolae Mărginean (* 1952), un deputat român (ales în județul Alba)
 (Lucian-)Alin Mărginean (* 1970, Cluj-Napoca), un pilot român de raliuri

Vezi și 
 Mărgineni (dezambiguizare)
 Mărginimea Sibiului ()
 Margine
 Margina

Legături externe 
 http://dexonline.ro/lexem/margine/33011
 http://dexonline.ro/definitie/m%C4%83rginean

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania